Rob Roy peut désigner :
 Robert Roy MacGregor, dit Rob Roy, un hors-la-loi et héros populaire écossais du début du  ;
 Robert Roy Farmer, dit Rob Roy, un comédien australien sourd connu pour son one-man show Rob Roy Show ;
 Rob Roy, le pseudonyme du peintre aquarelliste français Robert de La Rivère (1909-1992) connu dans le milieu des courses automobiles.

 Rob Roy, un roman de Walter Scott de 1817 ;
 Rob Roy ou Intrata di Rob-Roy MacGregor, une ouverture symphonique composée par Hector Berlioz en 1831 ;
 Rob Roy, un film de W. P. Kellino sorti en 1922 ;
 Rob Roy, un film de Michael Caton-Jones sorti en 1995.

Autre 
 Rob Roy, un cocktail à base de whisky écossais, proche du Manhattan.
 Rob Roy Island, est une île des Salomon dans la province de Choiseul 

Homonymie de personnes